Перекрестов — русская фамилия. Перекрестовы-Осиповы (укр. Перекрестови) — дворянский род.

Известные носители:

 Перекрестов, Александр Яковлевич (1923—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Перекрёстов, Андрей Андреевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Перекрестов, Григорий Никифорович (1904—1992) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Перекрестов, Иван Иванович — стольник и полковник Ахтырского Слободского полка, видный деятель Слободской Украины конца XVII и начала XVIII века.
 Перекрёстов, Пётр Александрович (род. 1956) — протоиерей Русской православной церкви заграницей.